Emory kan syfta på:

Personer

Efternamn 

John Emory - (1789-1835), amerikansk biskop

Förnamn 

Emory B. Pottle - (1815-1891), amerikansk politiker
Emory H. Price - (1899-1976), amerikansk politiker
Emory Speer - (1848-1918), amerikansk politiker
Emory Washburn - (1800-1877), amerikansk politiker

Platser 
 Emory, Texas

Se även 
 Emory Creek